Фоте́ев — русская фамилия.

 Известные носители
 Фотеев, Аркадий Михайлович (1901—1988 или 1989) — советский парашютист, полковник госбезопасности.
 Фотеев, Владимир Константинович (род. 1935) — первый секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС (1984—1989).